Погребня́к () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Погребняк, Владимир Владимирович (1932 — ?) — советский хоккеист.
 Погребняк, Кирилл Викторович (род. 1992) — российский футболист.
 Погребняк, Маркиан Петрович (1902—1976) — советский военачальник, генерал-майор.
 Погребняк, Николай Викторович (род. 1992) — российский футболист.
 Погребняк, Наталья Олеговна (род. 1988) — украинская бегунья.
 
 
 Погребняк, Светлана Павловна (род. 1943) — советская и российская актриса.
 Погребняк, Святослав Владимирович (в монашестве Николай; род. 1950) — архиерей РПЦ.
 Погребняк, Яков Петрович (1928—2016) — советский партийный деятель.